Rozgrywki 1970/1971 były 69. sezonem w historii ligi meksykańskiej, a 29. sezonem w historii profesjonalnej ligi meksykańskiej. Tytułu mistrzowskiego broniła .

Zespoły

Faza grupowa

Grupa 1

Grupa 2

Wyniki

Finały

Baraż o utrzymanie 

Nie obowiązywała zasada bramek na wyjeździe. Do wyłonienia zwycięzcy dwumeczu potrzebny był trzeci mecz rozegrany na neutralnym boisku.

 spadł z ligi.

Finał 

 
MISTRZ MEKSYKU – 1970/1971

AMERICA 2. TYTUŁ MISTRZOWSKI

Bibliografia 
 RSSSF.com

1970/1971
1970 w piłce nożnej
1971 w piłce nożnej